Александр Глебович:

 Александр Глебович (ум. 1313) — князь Мстиславский, великий князь Смоленский.
 Александр Глебович (ум. 1223) — князь дубровицкий из рода Изяславичей турово-пинских.